Экспозитура:

 Экспозитура () — название территориальных подразделений польских разведывательных органов в 1920—1939 годах.